Numele de Lunca se poate referi la următoarele localități din județul Buzău, România:
Lunca, o localitate din comuna Amaru
Lunca, o localitate din comuna C.A. Rosetti
Lunca, o localitate din comuna Puiești
Lunca, o localitate din orașul Pătârlagele